Stojanów ist der Name folgender Orte:

 Stojanów (Goszczanów), Ort in der Landgemeinde Goszczanów, Powiat Sieradzki, Woiwodschaft Łódz, Polen
 Stojanów (Pieńsk), Ort in der Stadt- und Landgemeinde Pieńsk, Powiat Zgorzelecki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

 polnischer Name von Stojaniw, Dorf im Rajon Radechiw, Oblast Lwiw, Ukraine